Игорь Адольфович Гамбург — узбекский хозяйственный и политический деятель, депутат Олий Мажлиса Республики Узбекистан (1994—1997).

Биография 
Родился в Ташкенте 30 сентября 1943 года.

Образование — высшее, инженер-строитель. После окончания института работал прорабом, начальником участка, главным инженером и начальником ПМК-12 треста «Мирзачульстрой».

В 1973—1979 гг. главный инженер, затем управляющий трестом «Обручевосовхозстрой».

С 1979 года главный инженер, с 1986 г. начальник треста «Голодностепстрой», в котором в начальный период его руководства насчитывалось 60 тысяч работников.

В 1990—1994 гг. депутат Верховного Совета Узбекской ССР и Республики Узбекистан (Хавастский округ, избран в первом туре повторных выборов (15 апреля 1990 года). В 1994—1997 гг. депутат Олий Мажлиса.

С 1997 г. жил в Москве, занимался предпринимательством. Умер в 2003 году от инсульта.

Источники 
 Харьков Н. Фактор человечности: [О нар. депутате по Хаваст. избират. окр. № 392, нач. строит. агропром. об-ния «Голодностепстрой» И. А. Гамбурге] / / Нар. слово,— 1991.— 21 авг.
 Журнал «Памир», 1989, № 5.
 Национальные меньшинства в Узбекистане: прошлое и настоящее, Книги 1,Том 2. Семен Исаакович Гитлин, 2004.
 https://newspaperarchive.com/toshkent-usbekiston-ovozi-sep-01-1991-p-1/
 https://newspaperarchive.com/toshkent-sovet-uzbekistoni-oct-31-1990-p-1/
 http://www.cawater-info.net/library/rus/echo-mirzachul.pdf

Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 12-го созыва
Депутаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан